Il laqab al-Taqī (, ossia "il Pietoso", è stato usato da diversi governanti o esponenti religiosi musulmani nel corso della plurisecolare storia del mondo islamico.

Muhammad ibn Ali al-Taqi al-Jawad (811-835) – Nono Imam duodecimano
Muhammad al-Taqi (ismailita) (813-4 – 839-40) – Nono Imam ismailita